Кристиана Димитере (, род. 11 мая 1965 года, Рига) — латвийская .

Биография 
Кристиана Димитере родилась 11 мая 1965 года в семье актёров Артура Димитерса (1915—1986) и Вии Артмане (1929—2008). В конце жизни Вия Артмане сообщала, что в действительности отцом Кристианы является актёр Евгений Матвеев. Об этом же сообщал и брат Кристианы — Каспар Димитерс.

Окончила отделение декоративной скульптуры Рижского училища прикладного искусства (1985).

С 1991 года принимает участие в художественных выставках. Была сценографом и художницей по костюмам на некоторых постановках Латвийского телевидения, Латвийского кукольного театра и независимого театра «Скатуве», художницей-аниматором рисованных фильмов «Комета» (приз Фестиваля кино Северных стран, 1998) и «Водяной» (2001).

Творчество 
Персональные выставки в Латвии, Швеции и Норвегии. Наиболее известные работы (живопись, графика и декоративная скульптура): «Гамлет» (1998), «Волк» (1999), «Моль» (2001), «Балерина» (1991), «Лыжница» (1995), «Мумия обезьяны» (1997).

Примечания

Литература 
 Kristiana Dimitere: glezniecība, tēlniecība, zīmējums. — R., 2003 (каталог)

Ссылки 
 О персональной выставке Кристианы Диметере «La bella bambina»

Димитерс — Артмане